Julius Gös ist der Name folgender Personen:

* Julius Gös (Politiker) (1830–1897), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Tübingen
 Julius Gös (Landrat) (1869–1959), württembergischer Oberamtmann und Landrat